Simone Barillier (1917-2013), actrice française ;
 Berthe Clorine Jeanne Le Barillier (1858-1927), femme de lettres française ;
 Louis Le Barillier (1805-1880), homme politique français ;
 Albert Le Barillier  (1855-1940), homme politique français ;
 Ernest Barillier (1859-1910), homme politique français ;
 Étienne Barillier (1970- ), écrivain et essayiste français.

Voir aussi